Giacomo Murelli (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Maurizio Murelli (1954) –  attivista, scrittore ed editore italiano
 Elena Murelli (1975) –  politica italiana